Aurelio Eracliano, generale dell'imperatore romano Gallieno
Eracliano, usurpatore contro l'imperatore Flavio Onorio
san Eracliano